Eles/elas - em inglês, they
They singular - pronome anglófono de terceira pessoa
Ou ainda:
They (filme de 1993)
They (filme de 2002)

Veja também
Theys - uma localidade francesa

Desambiguação